Omicron, la quindicesima lettera dell'alfabeto greco, può significare anche:
 Variante Omicron del SARS-CoV-2
 Omicron – film di fantascienza italiano del 1963 diretto da Ugo Gregoretti.
 Omicron Fantascienza – collana editoriale di romanzi di fantascienza del 1981.
 Omicron Records – etichetta discografica italiana.

Altri progetti